Midea puede referirse a:

Midea, una ninfa de la mitología griega.
Midea, una antigua ciudad griega de Argólide.
Midea, una antigua ciudad griega de Beocia.